Z70 ou Z-70 peut faire référence à :
 SJ Z70, un locotracteur suédois ;
 Star Z-70, un pistolet mitrailleur espagnol.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres